Dit artikel gaat over de bevolkingsontwikkeling van de gemeente en stad Doetinchem. De getallen zijn (na 1930) het inwonersaantal aan het begin van het jaar.

Geschiedenis van Doetinchem